Progressão musical
 Progressão continuada — forma de ensino

Matemática
 Progressão aritmética
 Progressão geométrica